Malkangiri (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Malkangiri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Malkangiri